Ireby (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Ireby and Uldale, een civil parish in het Engelse graafschap Cumbria
High Ireby
Low Ireby
Ireby (Lancashire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Lancashire